Elixane Lechemia e Ingrid Neel erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte da Beatriz Haddad Maia e Camila Osorio al primo turno.

In finale Astra Sharma e Aldila Sutjiadi hanno sconfitto Emina Bektas e Tara Moore con il punteggio di 4-6, 6-4, [11-9].

Teste di serie 

  Natela Dzalamidze /  Sabrina Santamaria (quarti di finale)
  Irina Maria Bara /  Ekaterine Gorgodze (quarti di finale)

  Kaitlyn Christian /  Lidziya Marozava (primo turno) 
  Elixane Lechemia /  Ingrid Neel (primo turno)

Wildcard 

  Bárbara Gatica /  Rebeca Pereira (primo turno)

  María Herazo González /  Yuliana Lizarazo (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Colsanitas 2022